Гусевский — название населённых пунктов в России:

 Гусевский — посёлок в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Гусевский — починок в городском округе город Шахунья Нижегородской области.
 Гусевский — посёлок в Уваровском районе Тамбовской области.

См. также 
 Гусев
 Гусевка
 Гусево